87-й Чемпионат мира по снукеру (, официальное название: 2021 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2020/21, финальная стадия которого проходила с 17 апреля по 3 мая 2021 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).

Титул чемпиона мира защищал Ронни О’Салливан, но он проиграл в матче второго раунда Энтони Макгиллу.

Призовой фонд 
 Победитель: £500 000
 Финалист: £200 000
 Полуфиналист: £100 000
 Четвертьфиналист: £50 000
 1/8: £30 000
 1/16: £20 000
 Лучшие 48: £15 000
 Лучшие 80: £10 000
 Лучшие 112: £5 000
 Высший брейк: £15 000
 Всего: £2 395 000
 Максимальный брейк в основных соревнованиях: £40 000
 Максимальный брейк в квалификационных этапах: £10 000

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира, где участвуют 16 «сеяных» игроков, занимающие первый номер в каждой паре и 16 игроков прошедших квалификационный турнир. Число в скобках после имени игрока обозначает его позицию в официальном рейтинге на момент начала турнира.

 
Звездой () отмечен  — текущий чемпион мира.

Квалификационный раунд

Сотенные серии

Основной турнир 
Стюарт Бинэм (13): 131, 131, 129, 127, 125, 122, 120, 119, 117, 108, 104, 102, 100 
Кайрен Уилсон (10): 139, 133, 131, 127, 121, 119, 115, 110, 107, 102 
Нил Робертсон (10): 137, 135, 126, 126, 113, 110, 108, 105, 100, 100 
Марк Селби (10): 142, 135, 134, 134, 134, 132, 132, 125, 121, 101 
Шон Мерфи (8): 144, 131, 124, 120, 117, 113, 109, 104  
Энтони Макгилл (8): 136, 130, 130, 126, 126, 119, 106, 105 
Джадд Трамп (7): 116, 114, 111, 111, 107, 105, 105 
Ронни О’Салливан (5): 138, 137, 124, 112, 105 
Барри Хокинс (4): 137, 126, 123, 107 
Джон Хиггинс (4): 135, 127, 113, 107 
Янь Бинтао (4): 130, 116, 101, 100
Марк Уильямс (4): 111, 108, 102, 101  
Марк Аллен (3): 139, 116, 102 
Дэвид Гилберт (3): 132, 111, 100 
Джек Лисовски (2): 121, 116 
Лиам Хайфилд (1): 138 
Рики Уолден (2): 112, 105 
Лян Вэньбо (1): 126 
Джейми Джонс (1): 121 
Тянь Пэнфэй (1): 111 
Мартин Гоулд (1): 109 
Дин Цзюньхуэй (1): 105

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Betfred World Championship (2021) — snooker.org
 CueTracker — 2021 World Championship — Snooker Results & Statistics

2021 год в снукере